Roberdeau ist der Nachname folgender Personen:

 Daniel Roberdeau (1727–1795), amerikanischer Geschäftsmann, Politiker und General
 John Roberdeau (1953–2002), US-amerikanischer Filmproduzent